Francisco Vázquez peut désigner :
 Francisco Vázquez (), conquistador espagnol ;
 Francisco Vázquez (), écrivain espagnol ;
 Francisco Vázquez (1949-), intellectuel mexicano-américain ;
 Francisco Vázquez de Coronado (), conquistador espagnol ;
 Francisco Vázquez Duckitt (1974-), ancien joueur espagnol de basket-ball ;
 Francisco Vázquez González (1983-), joueur de basket-ball espagnol ;
 Francisco Vázquez Vázquez (1946-), homme politique espagnol.